L'édition 2023 du tournoi de tennis de Dallas se déroule du 6 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Jenson Brooksby, Reilly Opelka, Ben Shelton et Brandon Nakashima, du Sud-Coréen Kwon Soon-woo et du Tchèque Jiří Lehečka. Ils sont respectivement remplacés par Steve Johnson, Wu Yibing, Denis Kudla, Christopher Eubanks, Michael Mmoh et de Tseng Chun-hsin.

Pendant le tournoi 
Lors de son quart de finale, John Isner devient le premier joueur de l'ère Open à remporter 500 tie-breaks en carrière.

En battant Taylor Fritz en demi-finale, Wu Yibing devient le premier Chinois à se qualifier pour une finale sur le circuit ATP.

Durant la finale, John Isner réalise 44 aces, à une unité du record du nombre d'aces servis au cours d'un match en deux sets gagnants, établi au tournoi de Halle 2015 par Ivo Karlović.

Lauréats 
Le Chinois Wu Yibing remporte le tournoi en simple en battant en finale John Isner après avoir sauvé quatre balles de match. Il s'agit du premier titre ATP de sa carrière. Avec cette victoire, Wu Yibing devient le premier joueur chinois à remporter un titre sur le circuit principal et le premier à intégrer le top 60 au classement ATP.

En double, Jamie Murray et Michael Venus décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Nathaniel Lammons et Jackson Withrow. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Dallas
Sport aux États-Unis en 2023
Tennis en février 2023